Le Mouvement du 22 mars, en abrégé M22M, est une association de syndicats et d'associations étudiantes de l' Université de Pau et du pays de l'Adour. Le mouvement est né en 2016 lors des élections étudiantes à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, regroupant Solidaires Étudiant-es, Med'Òc et Euskal Ikasleak.

En 2022, le M22M regroupe les organisations syndicales et associatives Solidaires Étudiant-es, la CGT FERC Sup UPPA et le Med'Òc de Pau.

Histoire

Création 
Le M22M a été créé en 2016 lors des élections de l'UPPA. Il est nommé ainsi pour rendre hommage à son homologue de 1968, le mouvement du 22 mars 1968. Depuis sa création, le M22M s'est efforcé de rassembler les nuances syndicales de luttes et associations présentes à l'UPPA, regroupant ainsi un syndicat étudiant, Solidaires Étudiant-es, une association de défense de la culture et de la langue occitane, le Med'Òc de Pau et une association de défense de la culture et de la langue basque, Euskal Ikasleak. Le M22M se concentre alors sur la défense des droits des étudiant-es et des cultures régionales (occitane et basque).

Depuis sa création, elle est devenue une organisation représentative des étudiants au sein de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour avec  (2 sièges au conseil d'administration).

Depuis 2016

Élections et conseils universitaires 
L'organisation est présente à toutes les élections des centres et collèges de l'Université.

Conseil d'administration

Identité visuelle 
Depuis sa création, le M22M a connu deux changements d'identité visuelle :

Liens externes 

Syndicat